Boris Draganov (n. 6/19 iulie 1920, Tatar Copciac, Basarabia) este un om de știință ucrainean, de origine [[găgăuză]], specialist in termofizică, profesor la Kyiv.

Biografie
Este fratele lui Gleb Drăgan.

Despre
 Aurel Marinciuc, Universitatea Tehnica a Moldovei, 2004

Note

Nașteri în 1920
Oameni de știință ucraineni